Das Herreneinzel der Australian Open 2021 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger war Novak Đoković, der im Vorjahr gegen Dominic Thiem in fünf Sätzen gewann und damit zum insgesamt achten Mal die Australian Open für sich entschieden hatte. Đoković setzte sich erneut in drei Sätzen gegen Daniil Medwedew durch, und holte seinen 9. Titel in Melbourne.

Qualifikation 
Die Qualifikation der Australian Open für die Herren fand aufgrund der COVID-19-Pandemie vom 10. bis 13. Januar 2021 in Doha, Katar, statt. Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Zusätzlich zu den Qualifizierten reisten sieben Reservisten mit nach Australien.

Folgende Spieler haben die Qualifikation überstanden und spielen im Hauptbewerb:

Setzliste

Hauptrunde

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Offizieller Draw

Herreneinzel
2021